Гали́на Ивано́ва:
 Иванова, Галина Алексеевна (род. 1937) — белорусский советский педагог, народный учитель СССР (1983).
 Иванова, Галина Андреевна (1928—2007) — советская актриса.
 Иванова, Галина Владимировна — российская боксёрша.
 Иванова, Галина Ивановна (род. 1974) — украинская футболистка.
 Иванова, Галина Михайловна (род. 1953) — российский историк.
 Иванова, Галина Павловна (род. 1937) — советская теннисистка, ученый-биолог, профессор Государственной академии физической культуры.
 Иванова, Галина Павловна — российский педагог, профессор МГОУ.
 Иванова, Галина Павловна (Вишневская; 1926—2012) — российская оперная певица.
 Иванова, Галина Пенева (известна как: Глория; род. 1973) — болгарская певица.
 Иванова, Галина Яковлевна (род. 1949) — советская и российская актриса, народная артистка России (2006).